Le tournoi Netsuite Open féminin 2018 est l'édition féminine 2018 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du  au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont une wild card Danielle Letourneau. 

Les 8 premières têtes de série accèdent aux quarts de finale.

En quart de finale, Annie Au confirme sa grande forme en atteignant les demi-finales après avoir éliminé la  mondiale Camille Serme qu'elle n'avait plus battue depuis 2011.

En finale, la tenante du titre Sarah-Jane Perry conserve son titre face à la championne du monde Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open masculin 2018
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en octobre 2018
Squash en 2018